Восто́чный — посёлок городского типа в Омутнинском районе Кировской области, образует Восточное городское поселение. Спутник города Омутнинска.

Население —  чел. ().

История 

12 декабря 1958 года исполкомом Кировского областного Совета депутатов трудящихся было вынесено решение о строительстве химического завода и выделен необжитый лесной участок в 15 километрах от Омутнинска. 27 декабря 1968 года был подписан акт государственной комиссии о сдаче в эксплуатацию первой очереди завода, который представляет собой биотехническое производство, рассчитанное на выпуск продукции микробиологического синтеза. Около месяца спустя были получены первые партии продукта в промышленных условиях. В июне 1969 года получена первая промышленная партия гигромицина, применяемого в животноводстве в качестве антигельминтного средства. В июле завод встал в ряды действующих предприятий с твердым планом выпуска продукции. В 1974 году производство на заводе стало рентабельным.

Поселок Восточный строился по генеральному плану. Вначале были построены временные бараки, щитковые дома. Начиная с 1970 года ежегодно выполнялись планы по освоению капитальных вложений в строительство жилья и объектов соцкультбыта, вводу их в эксплуатацию. За сравнительно небольшой срок (10 лет) были снесены бараки и все временное жилье.

В посёлке построены 38 многоэтажных кирпичных и панельных домов, 2 школы, 3 детских сада, дом престарелых, больница, библиотека, гостиница. В настоящее время гостиница и один детский сад закрыты В  построена Успенская церковь.

Население

Образование 
В посёлке действует одна общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (создана в 2007 году на основе двух объединённых школ). Учащиеся углубленно могут изучать математику, русский язык, химию, английский язык, информатику.

Связь 
Услуги от Ростелекома (интернет, телефон, интерактивное телевидение). Кабельное телевидение (30 каналов)

Коммуникации

Экономика 
Градообразующий химический завод (ранее в советское время — Омутнинский химический завод, а позже после приватизации — ОАО «Восток»), крупное промышленное предприятие, стал нерентабельным и в 2008 году объявлен банкротом. В 2011 году предприятие было выкуплено ООО «Кировский БиоХимЗавод». Произведена расконсервация и запуск производства.

В посёлке имеется ФКУ ИК-6 Управления ФСИН России по Кировской области, при которой действуют швейный участок, цех лесопиления, столярный цех, пекарня, подсобное хозяйство. При колонии работает филиал №1 ФКОУ НПО профессиональное училище №339 ФСИН России.

Культура 
В посёлке есть дом культуры. В нем проходят концерты к праздникам, дети могут заниматься в танцевальных, театральных коллективах, есть зал для дискотек и акробатический зал.

Спорт 
В посёлке работает спортивная школа по акробатике под руководством Еремеева В. Г. Спортсмены занимают призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке и прыжкам на батуте.

Есть возможность заниматься лыжным спортом, туризмом, волейболом, хоккеем и баскетболом.

Средства массовой информации 
С 2000 года в Восточном издаётся газета «Омутнинские ведомости» (до 2003 года — «Восточный вестник») тиражом 4,4 тысячи экземпляров.

Примечания

Источники 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Кировской области 
 ОКАТО

Ссылки 
 Омутнинский район на сайте Правительства Кировской области
 Карта посёлка Восточный

Посёлки городского типа Кировской области
Населённые пункты Омутнинского района
Упразднённые ЗАТО